Favignana – miejscowość we Włoszech
 Favignana – wyspa leżąca na zachód od Sycylii